Джордж Генри Смит (; 27 октября 1922, Виксбург, штат Миссисипи, США — 22 мая 1996) — американский -фантаст.

Биография 
Выпускник Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. Участник Второй мировой войны. С 1942 по 1945 год служил в ВМС США. С 1950 года занялся профессиональной литературной деятельностью.

Творчество 
Дебютировал в 1953 году, опубликовав свой первый научно-фантастический рассказ «Последняя весна» («The Last Spring»). За ним последовали «Последние дни Лос-Анджелеса» («The Last Days of L.A.», 1959), «В Имиджиконе» («In the Imagicon», 1966), и другие. Большинство его рассказов появилось в конце 1950-х годов, после чего автор переключился на сочинение романов.

Известность писателю принесла серия, лежащая на стыке научной фантастики и фэнтези о параллельном мире Анноне, основанная на кельтско-валлийском фольклоре: «Мир друидов» («Druids' World», 1967), «Королева-ведьма Лохлэнна» («Witch Queen Witch of Lochlann», 1969), «Кар Кабалла» («Kar Kaballa», 1969), «Вторая война миров» («The Second War of the World», 1976), «Похитители острова» («The Island Snatchers», 1978) и др.
Его книги — смесь научной фантастики, боевика и эротики.

В начале 1960-х годов кроме НФ, также начал публиковать многочисленные произведениями других жанров (в частности, эротической литературы).

В соавторстве с женой, М. Джейн Дир, писатель написал (под общим псевдонимом М. Д. Дир) два романа в жанре «мягкого» порно, действие которых происходит в мире после катастрофы — «Пламя страсти» («Flames of Desire», 1963) и «Место под названием Ад» («A Place Named Hell», 1963).

После долгого перерыва стал активно публиковать исторические романы, а затем вернулся в научную фантастику, начав (но не окончив) серию технотриллеров — «Отдел полиции Нью-Йорка, 2025 г.» («NYPD 2025», 1985), «Ястребиный глаз» («Hawkeye», 1991) и др.

Использовал многочисленные псевдонимы, в том числе подписывал свои произведения, как Ян Хадсон, Джерри Джейсон, Ян Смит, Джордж Хадсон Смит, Диана Саммерс и Хэл Страйкер.

Избранная библиография 

 Романы
 Whip of Passion. 1959.
 Brutal Ecstacy. 1960.
 Swamp Lust. 1960.
 Baroness of Blood. 1961.
 Scourge of the Blood Cult. 1961.
 The Coming of the Rats. 1961.
 1976 … the Year of Terror. 1961.
 Soft Lips on Black Velvet. 1961.
 Assault. 1962.
 Private Hell. 1962.
 Shocking She-Animal. 1962.
 Fever Hot Woman. 1962.
 A Place Named Hell. 1963.
 Flames of Desire. 1963.
 Doomsday Wing. 1963.
 Doomsday Wing. 1963.
 Bedroom Payoff. 1964.
 Strip Artist. 1964.
 The Unending Night. 1964.
 Wildcat. 1965.
 Orgy Buyer. 1965.
 The Four Day Weekend. 1966.
 Druids’ World. 1967.
 Novice Sex Queen. 1968.
 Witch Queen of Lochlann. 1969.
 The Devil’s Breed. 1979.
 The Rogues. 1980.
 The Firebrands. 1980.
 NYPD 2025. 1985.
 A Rebel’s Pleasure. 1986.
 Passion’s Web. 1961.
 Satan’s Daughter. 1961.
 Love Cult. 1961.
 Love Goddess. 1961.
 Girls Afire. 1962.
 Sorority Sluts. 1962.
 Strange Harem. 1962.
 Hell’s Highway. 1962.
 Gang Girls. 1963.
 The Hottest Party in Town. 1963.
 The Virtuous Harlots. 1963.
 The Lovemakers. 1965.
 Hell’s Angels. 1965.
 Those Sexy Saucer People. 1967.
 The Multi-Sex Crowd. 1969.
 Bikers at War. 1976.
 Water Witch. 1988.
 Sexodus! 1963.
 Country Club Lesbian. 1963.
 Sexodus! 1963.
 The Psycho Makers. 1964.
 The Psycho Makers. 1964.
 Lesbian Triangle. 1965.
 The Virgin Agent. 1967.
 Two Times for Love. 1965.
 An Intimate Life. 1969.
 Pucker Power. 1970.
 Bedtime Betsy. 1976.
 Girl in Heat. 1972.
 Swappers Unlimited. 1974.
 The Hungry Years. 1974.
 Bikini Girl. 1978.
 Blonde Vixen. 1978.
 Wild Is the Heart. 1978.
 Love’s Wicked Ways. 1978.
 Fallen Angel. 1981.
 Louisiana. 1984.
 The Emperor’s Lady. 1984.
 The Last Spring. 1953.
 The Savages. 1953.
 Narakan Rifles, About Face! 1954.
 The Watchers. 1954.
 One More Chance. 1954.
 The Ordeal of Colonel Johns. 1954.
 The Last Crusade. 1955.
 The Towers of Silence. 1955.
 Witness. 1955.
 The Unwanted. 1955.
 At the Bridge. 1955.
 The Three Spacemen. 1955.
 Elected. 1956.
 Shrine of Hate. 1956.
 The Other Army. 1956.
 The Ships in the Sky. 1957.
 The Night the TV Went Out. 1958.
 Hello, Terra Central! 1958.
 Benefactor. 1958.
 The Outcasts. 1958.
 Perfect Marriage. 1959.
 Ego-Transfer Machine. 1959.
 Paradox Lost. 1959.
 The Last Days of L.A. 1959.
 The Bare Facts. 1959.
 Specimens. 1959.
 The Great Secret. 1959.
 Too Robot to Marry. 1959.
 In the Imagicon. 1966.
 The Night Before. 1966.
 The Look. 1966.
 The Plague. 1966.
 In the Land of Love. 1970.
 Generation Gaps. 1972.
 A Matter of Freedoms. 1973.
 Flame Tree Planet. 1973.
 Take Me to Your Leader. 1980.

Примечания

Ссылки 
 George H. Smith
 Smith, George H

Писатели-фантасты США
Писатели фэнтези США
Писатели США в жанре хоррор
Авторы эротической литературы
Авторы исторических романов
Выпускники Университета Южной Калифорнии
Американский военно-морской персонал Второй мировой войны